

Biografia 
Ottiene il diploma di perito agrario nel 1980 presso l'Istituto Agrario G. Garibaldi di Macerata, successivamente ottiene il titolo di Enotecnico conseguito nell’anno 1981 presso la Scuola di Specializzazione in Viticoltura ed Enologia dell’Istituto Tecnico Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno ed, infine, si laurea in Scienze Agrarie nell'anno accademico 1990-1991 presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Perugia, presentando una tesi sperimentale sul Verdicchio di Matelica.

Dal 2005 è Presidente della Commissione di Assaggio dei Vini D.O.C. presso la Camera di Commercio della provincia di Macerata, mentre dal 1999 è vice-presidente del Consiglio Regionale di Assoenologi ed è membro dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino dal 1996.
È consulente enologo di diverse cantine sparse nella Regione Marche (fra cui la Cantina La Monacesca di Potenza Picena) e dal 1990 è Direttore generale della Cantina Belisario di Matelica, cantina con la quale ha prodotto il Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva 2016 capace di ottenere 3 Bicchieri Gambero Rosso, 5 Grappoli AIS e 4 Viti AIS.

Dal 1995 è docente di enologia nei corsi dell'Associazione italiana sommelier per la regione Marche, nell'anno accademico 2004-2005 ha insegnato presso la Facoltà di Scienze della Formazione all'Università degli Studi di Macerata, nell'anno accademico 2008-2009 gli viene affidata la cattedra di Enologia presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Parma, per l'a.a. 2019-2020 insegna Workshop and Case History nel Master in Wine Export Management presso l'Università degli Studi di Camerino e sempre nello stesso anno è docente di Enologia presso la Facoltà di Agraria dell'Università Politecnica delle Marche.

Ha fatto dei Vini delle Marche il fulcro centrale della propria carriera da enologo, ed in un'intervista rilasciata alla rivista enogastronomia.it ha dichiarato:

Vini premiati 
 Belisario Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva:
2016: 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 5 Grappoli Guida AIS
 Belisario Verdicchio di Matelica Meridia:
2010: 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 4 Grappoli Guida AIS
2013: 4 Grappoli Guida AIS
2015: 2 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 4 Grappoli Guida AIS
2016: 2 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 4 Grappoli Guida AIS
2017: 2 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 4 Grappoli Guida AIS
 Belisario Vigneti B. Verdicchio di Matelica:
2012: 4 Grappoli Guida AIS
2014: 2 Bicchieri Guida Gambero Rosso
2015: 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 4 Grappoli Guida AIS
2017: 4 Grappoli Guida AIS
 La Monacesca Verdicchio di Matelica Mirum Riserva:
2011: 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso
2013: 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 5 Grappoli Guida AIS
2014: 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 5 Grappoli Guida AIS
2016: 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 5 Grappoli Guida AIS
2017: 2 Bicchieri Guida Gambero Rosso, 5 Grappoli Guida AIS
2018: 5 Grappoli Guida AIS

Premi e riconoscimenti 
 Medaglia di Cangrande (tra i Benemeriti della Viticoltura) - Vinitaly 1996

Concorsi vinti 
 X Banco d’assaggio dei vini di Torgiano
 XI Banco d’assaggio dei vini di Torgiano
 Douja d'Or di Asti
 3x Selezione vini all'EXPO di Milano
 Premio Best Buys di Wine Spectator
 10x Concorso Enologico Internazionale del Vinitaly di Verona
 Premio Top Ten alla Fiera di Bordeaux
 7x 3 Bicchieri Guida Gambero Rosso
 6x 5 Grappoli Guida AIS
 Corona Guida Vini Buoni d'Italia
 Nomination per gli Oscar del Vino AIS

Note